Tritón puede referirse a:

 Tritón; en la mitología griega, el dios mensajero de las profundidades marinas.
 Un tritón; criatura mitológica, ajena al dios griego, que guarda cierta similitud con Tritón.
 Tritón; en astronomía, un satélite natural de Neptuno.
 Los tritones o salamandras (Caudata); en biología, un clado de anfibios.
 Se llama tritones a algunos caracoles marinos y a sus caracolas:
 El tritón (Charonia tritonis), de distribución indopacífica.
 El tritón del Atlántico (Charonia variegata), del Atlántico y el Índico.
 Tritón X-100, un tensoactivo no iónico utilizado en bioquímica y citología.
 El tritón; en química y en física de partículas, el núcleo del átomo de tritio, un isótopo natural del hidrógeno.
 Tritón; es una marca de galletas del tipo oreo, de la línea de productos McKay, perteneciente a Nestlé.
 Tritón, personaje de Marvel Comics, miembro de la raza de los Inhumanos.
 Tritón, luchador profesional mexicano.

Enlaces externos 

los tritones son animales marinos de tipo agua que viven en las profundidades del mar